Nato il quattro luglio – libro autobiografico di Ron Kovic del 1976
 Nato il quattro luglio – film del 1989 diretto da Oliver Stone, tratto dall'autobiografia omonima di Ron Kovic